

Cinéma
 The Turning Point est un film américain, sorti en 1911.
 The Turning Point est un film américain réalisé par Frank Beal, sorti en 1912.
 The Turning Point est un film américain réalisé par Kenean Buel, sorti en 1913.
 The Turning Point est un film américain réalisé par Lorimer Johnston, sorti en 1914.
 The Turning Point est un film américain, sorti en 1915.
 The Turning Point est le titre original du film américain L'Eau qui dort réalisé par J. A. Barry, sorti en 1920.
 The Turning Point est le titre anglais du film soviétique Le Tournant décisif (Velikiy perelom) réalisé par Fridrikh Ermler, sorti en 1946.
 The Turning Point est le titre original du film américain Le Cran d'arrêt réalisé par William Dieterle, sorti en 1952.
 The Turning Point est le titre original du film américain Le Tournant de la vie réalisé par Herbert Ross, sorti en 1977.
 The Turning Point est le titre anglais du film allemand Le Séjour réalisé par Frank Beyer, sorti en 1983.
 The Turning Point est un documentaire américain réalisé par Ross Williams, sorti en 2007.

Musique
 The Turning Point est un album live de John Mayall, en 1969
 The Turning Point est un album du jazzman McCoy Tyner, en 1992